USS S. P. Lee ist der Name zweier Schiffe der United States Navy:

USS S. P. Lee (DD-310), ein Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst von 1920 bis 1923
USNS S. P. Lee (T-AGS-31), ein Vermessungsschiff, in Dienst von 1968 bis 1992

S P Lee